Hierländer ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Hierländer (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Viktor Hierländer (1900–1981), österreichischer Fußballspieler und -trainer